Chakri bezeichnet

 die Chakri-Dynastie in Thailand
 den Chakri-Orden in Thailand
 Chaophraya Chakri, ein hoher feudaler Titel im alten Siam, der in der Regel an den Leiter des Hauptministeriums für zivile Angelegenheiten vergeben wurde, siehe: Mahatthai
 König Rama I. (Phra Phutthayotfa) von Siam, der Begründer der Chakri-Dynastie, der diesen Titel trug, bevor er sich 1782 zum König krönte
 Maha Chakri Sirindhorn (* 1955), Prinzessin des Königreichs Thailand
 die Minar-i Chakri, eine Säule in Afghanistan
 Chakri (Jhelam), Ort im Distrikt Jhelam in Pakistan
 Chakri (Rawalpindi), Ort im Distrikt Rawalpindi in Pakistan